Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Hyman G. Rickover , nommés d'après l'amiral Hyman Rickover (1900-1986) :

l' est un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1976 à 2006 ;
l' est un sous-marin de classe Virginia en cours de construction.

Hyman G. Rickover